|}
Die Bahnstrecke Syrakus–Ragusa war eine von SAFS betriebene Schmalspurbahn auf Sizilien. Sie verband die Hafenstadt Syrakus über das Tal des Flusses Anapo mit der Stadt Ragusa.

Sie wurde 1915–1922 eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 der Abschnitt Giarratana–Ragusa und 1956 der Rest stillgelegt. Die Strecke führte im mittleren Abschnitt des Anapotals durch die antike Nekropolis von Pantalica, dieser Abschnitt der Trasse wird heute als Wanderweg genutzt.

In Giarratana zweigte die Bahnstrecke Giarratana–Vizzini ab.

Literatur 
 Piero Muscolino: Le ferrovie della Sicilia sud-orientale (= Trasporti su rotaia 3). Calosci, Cortona 1979.

Bahnstrecke in Sizilien